Фильмография американского актёра Эррола Флинна (1909—1959).

Фильмографии актёров
Фильмографии США